Az 1996-os kupagyőztesek Európa-kupája-döntő volt a 36. KEK-döntő. A trófeáért a francia Paris Saint-Germain, és az osztrák Rapid Wien mérkőzött Brüsszelben. A mérkőzést a Paris Saint-Germain nyerte 1–0-ra, ezzel a KEK történetében először nyert francia csapat.

A Paris Saint-Germain részt vehetett az 1996-os UEFA-szuperkupa döntőjében.

A mérkőzés

Kapcsolódó szócikkek 
 1995–1996-os UEFA-bajnokok ligája
 1995–1996-os UEFA-kupa
 1996-os UEFA-szuperkupa

Jegyzetek

Források
 
 

Kupagyőztesek Európa-kupája-döntők
Kupagyöztesekeuropakupajadöntö